Jméno Vinařice nese více obcí na nepříliš rozsáhlém území středních a části severních Čech. Společný název těchto obcí je dokladem starověkého pěstování vinné révy na území těchto obcí nebo v jejich blízkém okolí.

 Vinařice (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Vinařice (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Věznice Vinařice
 Vinařice (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Vinařice (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

…nebo částí obcí:
 Vinařice (Jirkov) – část města Jirkov v okrese Chomutov
 Vinařice (Týnec nad Labem) – část města Týnec nad Labem v okrese Kolín

Jiná zeměpisná označení:
 Vinařice (hrad) – zaniklý hrad nad obcí Vinařice v okrese Louny